London Passenger Transport Board (1933–1948)
 London Transport Executive (1948–1963)
 London Transport Board (1963–1970)
 Greater London Council (1970–1984) — branca de Greater London Council
 London Regional Transport (1984–2000)
 Transport for London (2000–present) — part de Greater London Authority